Mali odkrywcy (ang. Little People: Big Discoveries) – duńsko-amerykański serial animowany, opowiadający o małych odkrywcach.

Wersja polska 
Opracowanie wersji polskiej: na zlecenie MiniMini – START INTERNATIONAL POLSKA
Reżyseria: Marek Robaczewski
Dialogi: Anna Niedźwiecka
Dźwięk i montaż: Jerzy Wierciński
Kierownictwo produkcji: Elżbieta Araszkiewicz
Wystąpili:
 Elżbieta Kopocińska – Eddie
 Beata Jankowska – Sonya
 Anna Apostolakis – Michael
 Brygida Turowska – Sara
 Agnieszka Kunikowska – Megie
 Robert Tondera – Narrator
 Wojciech Paszkowski – 
 Smiley,
 Jed
 Marek Robaczewski 
i inni

Śpiewał: Wojciech Paszkowski

Spis odcinków 

Amerykańskie telewizyjne seriale animowane
Duńskie telewizyjne seriale animowane
Seriale telewizyjne emitowane od 2002
Seriale telewizyjne zakończone w 2002